A veia tireóidea superior recebe sangue da  glândula tireoidea e da laringe que drena para a Veia jugular interna, que drena, por sua vez, para a Veia braquiocefálica e, então, para a VCI (veia cava inferior). Enquanto a a. tireoidea superior tem origem na a. carótida Externa, a v. tireoidea superior drena para a v. jugular Interna. Dica: JICE

Tireoidea Superior